
Molekulska formula -{C16H13N}- se može odnositi na:

 Benzilizohinolin
 -{N}--fenilnaftalen-1-amin